een uit het Grieks afkomstig (γῆ; gē = "Aarde") voorzetsel met betrekking tot de Aarde. Soms wordt het ook gebruikt in de betekenis van "land". Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in de volgende woorden:
 samengestelde hoofdwoorden als geodesie ("aardindeling"), geografie ("aardkunde"), geologie, geofysica ("aardopbouw"), geometrie ("landmeting") of geo-informatie
 als voorvoegsel voor andere woorden als geochemie, geo-economie, geo-portaal, geo-informatie en geo-visualisatie
 als bijvoeglijk naamwoord zoals bij geosynchroon, geostationair of geothermisch
 als afkorting voor geodriehoek
 Geo (automerk), een Amerikaans automerk van General Motors dat van 1989 tot 1997 bestaan heeft

Zie ook
 GEOS (doorverwijspagina)